Utahceratops, «ютацератопс», буквально «рогатое лицо из Юты» — род травоядных динозавров семейства цератопсид, включающий единственный вид Utahceratops gettyi. Жили в верхнемеловую эпоху (кампан, около 76 миллионов лет назад) на территории нынешнего штат Юта, США.

Останки цератопсида обнаружены палеонтологами из США и Австралии на плато Кайпаровиц в южной части штата Юта, США, вместе с другим динозавром — Kosmoceratops richardsoni. Раскопки проводились в геологической формации Kaiparowits Formation, относящейся к меловым отложениям (кампанский ярус). Впервые был описан палеонтологом Скоттом Сэмпсоном (Scott D. Sampson) из университета Юты (University of Utah), совместно с другими учёными Mark A. Loewen, Andrew A. Farke, Eric M. Roberts, Catherine A. Forster, Joshua A. Smith и Alan L. Titus в 2010 году.

Название рода происходит от американского штата Юта и латинизированной формы греческого слова «keratops» — «рогатое лицо». Видовое название относится к Майку Гетти, который обнаружил кости голотипа.

Голотип UMNH VP 16784 состоит из почти полного черепа. Ряд других экземпляров рода: UMNH VP 12198, скелет с 2,3-метровым черепом; UMNH VP 12225, фрагментарный череп незрелого животного; UMNH VP 16404, состоит из лобовых костей и рогов и UMNH VP 13913, пост-орбитальные части черепа с рогом на лбу, относящиеся к молодому животному. Кроме того, найдены разрозненные части костей: кости лицевой части черепа (UMNH VP 16675), резцовой кости (UMNH VP 16672), часть костей носа (UMNH VP 16676), скуловой кости (UMNH VP 16673), чешуйчатой кости (UNMH VP 16674) и костной стенки (UMNH VP 16671).

Utahceratops достигал в длину около 5 метров. Его голова по отношению к туловищу является достаточно большой, 2,3 метра.

Таксономия 
В результате кладистического анализа Utahceratops был отнесён в подсемейство хазмозаврин семейства цератопсид и размещён как сестринский таксон рода Pentaceratops. Состав семейства в целом имеет следующий вид:

Примечания

Ссылки 
 Голова Utahceratops gettyi (иллюстрация Lukas Panzarin)

Хазмозаврины
Монотипические роды архозавров
Динозавры Северной Америки
Динозавры мелового периода
Фоссилии, описанные в 2010 году